Универсальное накрытие — в некотором смысле самое большое накрытие пространства.
В непатологических случаях, универсальное накрытие есть накрытие односвязным пространством.

Определение

Накрытие  называется универсальным если для любого другого накрытия  существует накрытие  такое, что .

Примеры 

 Примером пространства, не допускающего универсальное накрытие, является так называемая гавайская серьга: объединение последовательности окружностей, попарно касающихся в одной точке, радиусы которых стремятся к нулю.

 Две копии конуса над гавайской серьгой, склеенные по одной точке, в которой окружности гавайской серьги имеют общую точку, дают пример неодносвязного пространства с тривиальным (и значит неодносвязным) универсальным накрытием. Замкнутый путь, обегающий уменьшающиеся окружности и бегающий из конуса в конус, негомотопен нулю. 

 Вещественная прямая  является универсальным накрытием окружности .

 -мерная сфера  является универсальным накрытием вещественного проективного пространства  при .

Свойства 

 Универсальное накрытие регулярно.

 Все локально линейно связные и полулокально односвязные связные пространства допускают универсальное накрытие. Более того, пространство накрытия является односвязным.
В частности, у любого локально односвязного связного пространства существует универсальное накрытие.

Примечания

Литература
 

Алгебраическая топология
Теория гомотопий